Il termine Sesta può riferirsi:
 ai seguenti intervalli musicali:
Sesta minore
Sesta maggiore
Sesta – il nome di una delle ore canoniche nella liturgia della Chiesa cattolica
Sesta Godano – comune italiano
Sesta – malattia esantematica
Karl Sesta – allenatore di calcio e calciatore austriaco

Pagine correlate
 Intervallo (musica)
 Intervalli musicali

Altri progetti